Rei Kawakubo/Comme des Garçons Art of the In-Betweenn — выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея, проходившая с 4 мая по 4 сентября 2017 года, посвящённая творчеству художника-модельера  и созданному ей бренду Comme des Garçons.. Куратором выставки стал , который лично работал с Кавакубо при выборе работ для экспозиции. В экспозицию вошли 140 женских нарядов, созданных дизайнером в период с начала её карьеры до 2017 года.

Содержание выставки 

В интервью для журнала Vogue Эндрю Болтон заявил, что решил стать куратором выставки, поскольку «одежда [от Рей Кавакубо] говорит сама за себя». Для создания экспозиции выставки понадобился год. И Болтон, и Кавакубо заявили, что выставка не является ретроспективой работ последней, исследование «переходных состояний» её вещей. Выставка стало первой со времён 1983 года экспозицией, посвящённой живущему художнику-модельеру. Изначально Рей Кавакубо хотела, чтобы выставка представляла только работы из её последних семи коллекций и называлась бы «Искусство модернистки».

Экспозиция развивалась вокруг 17 «бинарных тематик», определённых Болтоном; Кавакубо в своих работах разрушает воображаемые стены между этими дуализмами, раскрывая их искусственность и надуманность:

 1. Отсутствие/Присутствие
 2. Дизайн/Не дизайн
 3. Мода/Антимода
 4. Образец/Множество
 5. Высоко/Низко
 6. Тогда/Сейчас
 7. Я/Другие
 8. Объект/Субъект
 9. Одежда/Не одежда
 9.1 Форма/Функция
 9.2 Абстракция/Представление
 9.3 Красота/Гротеск
 9.4 Война/Мир
 9.5 Жизнь/Потеря
 9.6 Факт/Вымысел
 9.7 Порядок/Хаос
 9.8 Ограничение/Свобода

Пространство было разделено на две секции, в одной были представлены работы Кавакубо со старта её карьеры в 1979 году до 2014 года, когда она заявила, что больше не будет заниматься дизайном одежды. Вторая часть посвящена работам с 2015 по 2017 годы. По просьбе Рей Кавакубо в экспозицию не вошли работы 1970-х годов и вещи из коллекции Любопытство 2007 года. Для зрителей была создана бесплатная брошюра с обозначением тематики работ и цитатами Рей Кавакубо, поскольку она не захотела помещать какие-либо лейблы на стены, которые могли бы повлиять на восприятие зрителей.

Отзывы 
Рецензент издания The New York Times Роберта Смит посчитала, что большое количество вещей, представленных на выставке «дизориентирует» зрителей, тем не менее она положительно отозвалась о планировке выставки, охарактеризовав её как имеющую «игривую нестабильность», которая дополняет эксцентричные дизайны Кавакубо. В отзыве от издания USA Today говорится, что для получения удовольствия от выставки не обязательно быть знатоком моды, но при этом «Можно увязнуть в острых философских вопросах, которые Кавакубо задаёт в своих работах, например, таких, как дуализм отсутствия и присутствия. При этом также возможно и наслаждаться более поверхностной зарядкой для мозга: является ли это искусством или одеждой? Является ли одежда искусством?». В отзыве от издания The Daily Beast говорится, что экспозиция представляет собой «архитектурный лабиринт», где зрители «ищут шифр для поиска сокровищ», и именно эта выставка «рушит барьеры между искусством и модой».

Примечания 

Выставки Метрополитен-музея
Выставки о моде